ProQuest (tvrtka)
ProQuest Dissertations and Theses
Dissertation Abstracts
ProQuest Dialog
ProQuest Summon (Serials Solutions)
ProQuest Database